Tibagi kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Tibagi (ort), Paraná, 
 Tibagi (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar